Country Life může být:

 Country Life (časopis) – britský týdeník
 Country Life (album, Roxy Music) – album skupiny Roxy Music (1974)
 Country Life (album, Show of Hands) – album skupiny Show of Hands (2003)
 Country Life (film) – australský film (1994)